Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Godetia, d'après la  :
 le , un sloop de  lancé en 1916 ;
 le , une corvette de  lancée en 1940 ;
 le , une corvette de classe Flower lancée en 1941.

Voir aussi 
 

Godetia